Muzee Scheveningen, een Nederlands cultuur- en natuurhistorisch museum
Kunstmuseum aan Zee (afgekort Mu.ZEE), een Belgisch kunstmuseum